Le je-ne-baise-plus est un bijou, analogue à la ferronnière, et consistant en un ruban d’étoffe porté autour du cou, et retenant un camée, un pendentif ou une pierre.

Le port de ce bijou n’est plus, de nos jours, une indication sur le désenchantement vis-à-vis de la sexualité ou le célibat de la porteuse.

Galerie

Références

Cou dans la mode
Collier